

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle ZE peut signifier :
 Zollinger-Ellison, le nom d'un syndrome ;
 zone euro.

Code 
Le code ZE peut faire référence à :
 .

Sciences humaines et sociales 
 En anglais, ze est un mot-valise construit sur she et he, un pronom personnel anglophone non genré de la troisième personne du singulier (son équivalent en français est iel).
 En français, ze est une variante familière de l'article anglais the, utilisée comme emphase.

Culture et société 
 Ze6 est un groupe de punk français.
 ZE Records est un label discographique.

Patronyme 

 Gervais Mendo Ze (1944-), haut fonctionnaire camerounais.
 Raphaël Marie Ze est un évêque catholique du Cameroun.